В парному розряді жіночого тенісного турніру US Indoors 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Вірджинія Вейд виграли титул, у фіналі перемігши пару Джуді Тегарт-Далтон і Франсуаза Дюрр 2-6, 6-3, 7-6.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Вірджинія Вейд (чемпіонки)

 Джуді Тегарт-Далтон /  Франсуаза Дюрр (фінал)

Основна сітка

Посилання 

US Indoors